Лучшие синглы США 2004 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2004 год.

Лучший сингл 2004 года «Yeah!» (12 недель на №1 в США) записал американский певец Ашер. Всего в 2004 календарном году Ашер провёл 28 недель на вершине чарта Billboard Hot 100 (с учётом четырёх своих синглов №1: "Yeah!, "Burn", "Confessions Part II", "My Boo"), побив старый рекорд 1940 года, когда Оркестр Гленна Миллера пробыл 26 недель на первом месте существовавшего в 1930-1940-х годах чарта Record Buying Guide (jukebox chart Billboard).

Список 2004 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Hot 100 Year-End Top 100 Singles of 2004. YouTube

Чарты Billboard 2004 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2004 год в музыке США